Miejscowości w USA:
 Walthall – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Webster
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Walthall (ang. Walthall County) – w stanie Missisipi